{{DISPLAYTITLE:C10H14}}
De molecuulformule C10H14 kan staan voor:

Zie ook: Lijst van brutoformules C10 onder de kop C10H14

 Dureen (1,2,4,5-tetramethylbenzeen)
 1,2-di-ethylbenzeen
 p-cymeen (1-methyl-4-(1-methylethyl)benzeen)
 2,3,4,5-tetramethylfulveen